Фёдор Ада́мович Корш (, урочище Белый ключ, Тифлисская губерния — 28 октября 1923, Москва) — российский антрепренёр,  и , адвокат.

Двоюродный брат Ф. Е. Корша.

Биография 
Происходил из дворян — сын старшего врача при штабе Кавказского гренадерского полка. Среднее образование получил, в качестве кавказского стипендиата, в гимназических классах Лазаревского института восточных языков (1866—1870). В 1870 году поступил, а 10 июня 1874 года окончил  со степенью кандидата права.

С 3 сентября 1874 года был помощником присяжного поверенного у Фёдора Фёдоровича Коврайского. По его свидетельству Корш, несмотря на кратковременность практики, вёл значительное количество уголовных дел, а также занимался под его наблюдением ведением дел гражданских и относительно нравственных качеств известен с отличной стороны. На 5 июня 1875 года Корш проживал в Москве в Хамовнической части во 2-м квартале по Девичьему полю, в доме Якунина. В этот день он обратился с просьбой о получении свидетельства на право ходатайства по чужим делам в Вологодский окружной суд и 11 июня 1875 года «помощнику присяжного поверенного Московской судебной палаты, кандидату прав Ф. А. Коршу выдано из Вологодского Окружного Суда свидетельство на право хождения по чужим делам в Вологодском Окружном Суде». Ходатайствовал в получении этого свидетельства почётный мировой судья из Грязовца Ф. Г. фон Гилленшмидт.

С 1 октября 1878 по 1 октября 1881 года Корш состоял присяжным поверенным в округе Московской судебной палаты. Был товарищем председателя, затем председателем одного из окружных судов Московской судебной палаты.

Семья 
 Жена: Екатерина Ивановна. Дети: Варвара (2.11.1877—?), Татьяна (10.01.1881—?)
 Варвара вышла замуж за книгоиздателя Владимира Михайловича Саблина. Их дети:
 комдив Юрий Владимирович Саблин;
 кинорежиссёр Владимир Владимирович Корш-Саблин;
 участник партизанского движения в Белоруссии, литератор Всеволод Владимирович Саблин.

Театр Корша 

С детства увлечённый театром, Фёдор Корш, после того как была уничтожена монополия казённых театров, 30 августа 1882 года основал в Москве Русский драматический театр (Театр Корша, Московский частный театр Ф. А. Корша), ставший самым крупным и популярным в Москве общедоступным театром и сыгравший за 35-летний период своего существования заметную роль в культурной жизни России. В театре Корша впервые были поставлены пьесы А. П. Чехова «Иванов» (1887), «Медведь» (1888), Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» (1894), «Власть тьмы» (1895). Комедийно-фарсовое направление, преобладавшее в репертуаре театра, Корш поддерживал переводной драматургией.

В 1917 году Корш продал свой театр и уехал на Кавказ. Последние дни своей жизни он провёл в подмосковном Голицыне. В 1932 году по договоренности с родственниками Корша его дом перешел к Литфонду и стал Домом творчества писателей Голицыно.

Сочинения 
 Сваха. Комедия в 3-х действиях. — , 1892
 Балованное дитя. Комедия в 4-х действиях. — , 1893
 Свекровь и невестка. Комедия в 3-х действиях. — , 1900
Для своего театра Ф. А. Корш перевёл с французского и немецкого языков ряд пьес:
 А. Доде «Борьба за существование» (совместно с М. В. Аграмовым, 1889);
 В. Сарду и Э. Моро «Мадам Сан-Жен» (1894);
 А. Дюма-сына «Маргарита Готье» (1889);
 О. Мирбо «Раб наживы» (1903);
 Р. Ауэрнгеймера «Пылкая страсть» (1905) и других авторов.

Примечания

Литература 
 
 Театр Корша. // Большая советская энциклопедия. — , 1973. — Т. 13. — С. 225.

 Двадцатипятилетие Московских присяжных поверенных. Сборник матерьялов, относящихся до сословия присяжных поверенных округа Московской Судебной Палаты с 23 апреля 1866 по 23 апреля 1891 г. Издано по определению Московского Совета Присяжных Поверенных под редакцией члена Совета А. Е. Носа. — , 1891. — С. 3, 15, 82, 94.
 Корш Ф. А. Краткий очерк 10-летней деятельности русского драматического театра Корша в Москве. — , 1892.
 Корш, Федор Адамович // Словарь сценических деятелей. — , 1903. — Вып. 10. — С. 13—14.
 Языков Д. Д. Краткий очерк 25-летней деятельности театра Ф. А. Корша, 1882—1907. — , 1907.
 Г. Г. Ф. А. Корш (Беседа [к 35-летию К.]). 30.08. // Вечерние новости. 1917. — № — С. 4.
 Эрманс В. Ф. А. Корш. // Зрелища. 1923. — № 61.
 Остроухов Л. Корш и его театр. // Мир. — Рига, 1923. — № 2—3.
 Юрьев Ю. М. Записки. — ; , 1948. — С. 68—71. (Юрьев Ю. М. Записки. — —, 1963. — Т. 1. — С. 141—144.)
 Русская художественная культура конца XIX — начала XX вв. (1908—1917 гг.). — , 1977. — Кн. 3. — С. 148—152.
 Гушанская Е. М. Корш Фёдор Адамович. // Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. — , 1994. — Т. 3. — С. 96.
 Троицкий Н. А. Адвокатура в России и политические процессы 1866—1904 гг. — Тула, 2000. — С. 205.
 Нелидов В. А. Театральная Москва. Сорок лет московских театров. — , 2002. — С. 43—46, 227, 246, 317.
 Сурмачёв О. Вологодская вешалка для московского театра. // Аргументы и факты Вологда. — 2003. № 5. — С. 9. (вставка в № 11)(1168). — С. 9.
 Иванов С., Сурмачёв О. В кружеве событий и лиц. // Российский адвокат. — 2004. — № 6. — С. 14.
 Сурмачёв О. Кто он, основатель «Театра Корша»? // Российский адвокат. — 2005. — № 2. — С. 48.

Антрепренёры Российской империи
Выпускники Лазаревского института
Почётные члены Общества для пособия нуждающимся студентам